Jacques Thyraud (1925-2005), homme politique français ;
 Philippe Thyraud de Vosjoli (1920-2000), officier du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage français.